Ad Statuas – accampamento militare romano del limes danubiano della Pannonia inferiore, che corrisponde alla località moderna di Várdomb
 Ad Statuas – accampamento militare romano del limes danubiano della Pannonia superiore, che corrisponde alla località moderna di Ács-Vaspuszta
 Ad Statuas – nella provincia di Roma, vedi San Cesareo